«Тростниковый лес» () — художественный фильм режиссёра Эрика Лациса, снятый по сценарию Эгона Ливса на Рижской киностудии в 1971 году.

Сюжет 
Небольшое колхозное рыбацкое судно «Альбатрос» в условиях зимней непогоды получило несколько пробоин и затонуло вблизи побережья. Из четырёх человек команды спасся только рыбак Степс, отважившийся прыгнуть в ледяную воду. В результате возникшего недоразумения товарищи подозревают его в малодушии. Ситуация усугубляется тем, что он и сам считает себя виновным. После ухода жены Степс уезжает в Ригу, перебиваясь случайным заработком. Некоторое время спустя водолазы повторно осмотрели место аварии. Найденные тела погибших рыбаков позволили снять со Степса обвинение в якобы совершённом им неблаговидном проступке.

В ролях 
 Улдис Пуцитис — Степс
 Олга Дреге — Эрика
 Улдис Думпис — Албинс
 Аусма Кантане — Янина
 Майрита Круминя — Урсула
 Улдис Лиелдиджс — Лаува
 Лига Лиепиня — Фанни
 Карлис Себрис — Норд
 Эдуард Павулс — Пусстабс
 Эдгарс Лиепиньш — Квелде
 Антра Лиедскалныня — Анна
 Освальд Берзиньш — Арнольд
 Арнольд Калныньш — Анцис
 Эгонс Майсакс — Гундарс
 Хелена Романова — жена Пусстабса

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эгонс Ливс
 Режиссёр-постановщик: Эрик Лацис
 Оператор-постановщик: Гвидо Скулте
 Композитор: Адольф Скулте
 Художник-постановщик: Улдис Паузерс

Ссылки 
 О фильме на сайте Рижской киностудии
 О фильме на сайте ifdb.lv/

Фильмы Рижской киностудии
Фильмы СССР 1971 года
Фильмы на латышском языке